74-й выпуск Вуэльта Испании — шоссейного гранд-тура, который прошёл по дорогам Испании, Андорры и Франции с 24 августа по 15 сентября 2019 года. Старт состоялся в Торревьехе, а финишировала гонка в Мадриде.

Впервые на гонки появилась полноценная молодёжная классификация, лидер которой награждался белой майкой.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд.

Маршрут 
Маршрут был представлен 19 декабря 2018 года в Аликанте. Первым этапом снова стала командная гонка. В Андорре прошёл 9-й этап. Далее следовал день отдыха во Франции, на территории которой также прошёл 10-й этап и состоялся старт 11-ого этапа.

Ход гонки

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Спорт в Испании в 2019 году
Спорт в Андорре в 2019 году
Спорт во Франции в 2019 году
Август 2019 года
Сентябрь 2019 года